Reinsdorf è il nome delle seguenti località:

 Reinsdorf – comune tedesco (Sassonia)
 Reinsdorf – comune tedesco (Turingia)
 Reinsdorf – frazione della città tedesca di Nebra (Unstrut) (Sassonia-Anhalt)
 Reinsdorf – frazione del comune tedesco di Niederer Fläming (Brandeburgo)
 Reinsdorf – frazione della città tedesca di Wittenberg (Sassonia-Anhalt)